

Pessoas 
 Dan Hartman

Localidades 
 Hartman (Arkansas)
 Hartman (Colorado)

Desambiguação